Fraundorf heißen folgende geographische Objekte:

 Fraundorf (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fraundorf (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fraundorf (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Fraundorf (Gemeinde Tragwein), Ortschaft von Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Fraundorf ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Fraundorf (* 1939), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Frauendorf
 Pfraundorf